Wurtzel ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Wurtzel (1967–2020), US-amerikanische Autorin, Journalistin und Rechtsanwältin
 Sol M. Wurtzel (1890–1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Stuart Wurtzel (* 1940), US-amerikanischer Filmarchitekt

en:Wurtzel